Палло — фамилия и топоним.
 Палло — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины.

Персоналии 
 Палло, Арвид Владимирович (1912—2001) — конструктор, специалист по двигателям летательных аппаратов.
 Палло, Владимир Владимирович (1923—1994) — конструктор космических кораблей, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Пало (значения)